Heinrich Schacht ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schacht (Jesuit) (* um 1583/85–1654), Jesuit
 Heinrich Schacht (Schriftsteller) (1817–1863), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Schacht (Ornithologe) (1840–1912), deutscher Pädagoge und Vogelkundler